Bank of the West Classic 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 41-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Станфорде с 9 по 15 июля 2012 года. Турнир открывал женскую часть US Open Series того года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Серена Уильямс (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Серена Уильямс выигрывает 4й титул в сезоне и 43й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Коко Вандевеге становится первой теннисисткой за 91 месяц, смогшей достичь финала турнира ассоциации, до этого проиграв в финальном раунде отбора к нему.

Парный разряд

Факты 
 Марина Эракович выигрывает свой 1й титул в сезоне и 6й — за карьеру в туре ассоциации.
 Хезер Уотсон побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.

Примечания

См. также 
 Bank of the West Classic

 WTA Тур 2012
 US Open Series 2012

 Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Июль 2012 года
2012
Станфорд